Сербська Суперліга 2011/2012 років — 6-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Сербії, Суперліги, з моменту її заснування у 2006 році. Стартував 13 серпня 2011 та тривав до травня 2012 року. Кожна з 16 команд зіграла 30 матчів, по 15 домашніх та виїзних. 

Чемпіонат також відомий під назвою Јелен Суперлига (серб.), так як титульним спонсором є пиво Јелен (укр. Олень).

Інформація про команди 
Поточним чемпіоном країни є столичний Партизан (5 титул поспіль), срібним — Црвена Звезда, а бронзовим призером — Воєводина з міста Нові Сад.

За результатами попереднього сезону Інджія з однойменного міста Інджія (15 місце) та ФК Чукарички (16 місце) понизилися у класі до Першої ліги і були замінені командами Раднички 1923 (друге місце Першої ліги) та ФК Нові Пазар (третє місце в Першій лізі). Через фінансові проблеми чемпіон Першої ліги ФК БАСК змушений був знятися зі змагань.

Учасники та стадіони

Турнірна таблиця 
Нижчеприведені підсумкові турнірні дані станом на 30 червня 2012

	

Позначення:

Результати 
<div align=center>
</div align=center>

Статистика гравців

Найкращі бомбардири 
19 м'ячів
  Дарко Спалевич (Раднички 1923)

13 м'ячів
  Звонімір Вукіч (ФК Партизан)

12 м'ячів
  Саво Ковачевич (Слобода (Ужице))

Посилання 
 Офіційна сторінка
 Статистика чемпіонату
 Jelen Super Liga Srbije

Сербія
Сербія
Чемпіонат Сербії з футболу
2011 у сербському спорті
2012 у сербському спорті